Bouble – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Bouble – rzeka we Francji

Zobacz też 
 Boubli – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim